Hidde Storm is een personage van de RTL 4-televisieserie Voetbalvrouwen. Het personage werd gespeeld door Wolter Muller. Hidde kwam halverwege seizoen twee in de serie. Het ging eerst om een terugkerende gastrol, maar stond later in maar twee aflevering gecrediteerd in de leader. Hidde deed niet mee in seizoen drie.

Overzicht

Seizoen twee 
Hidde is de nieuwe keeper bij Heros, maar is niet geliefd door zijn houding. Hidde is erg op zichzelf en kan slecht samenspelen. Hidde is altijd een gevraagde keeper geweest en wanneer Jokke, de voorzitter van Heros, bij Hidde komt om de boel te belazeren gaat Hidde hier op in. Hidde krijgt tienduizenden euro's als hij de tegenpartij laat winnen. Hidde gaat hierop in. Maar als de boel bekend wordt worden zowel Jokke als Hidde gehoord door de politie. Echter heeft Hidde zijn bankrekeningen zo weten te dekken dat de politie hier niet achter komt en vervolgens weer wordt vrijgelaten.

Wanneer Hidde weer op vrije voeten is trekt hij samen veel op met Melanie Woesthoff. Melanie die zichzelf heeft opgeworpen als Hidde's woordvoerder doet dit om echter om er zelf beter van te worden. Daarvoor is Melanie per ongeluk achter gekomen dat Hidde van SM-spelletjes houdt en hierdoor weet Melanie Hidde precies te commanderen waar Hidde van houdt. De twee genieten van hun SM-spelletjes, maar dan keert Jeffrey Woesthoff weer terug. Jeffrey is de man van Melanie en Melanie probeert zich weer te herenigen met Jeffrey. Hidde wordt vervolgens door Melanie aan de kant geschoven.

Hierna is het onbekend wat er met Hidde is gebeurd. Waarschijnlijk is Hidde verkocht aan een andere club, aangezien Rutger Carolus Hidde op de transferlijst heeft gezet naar zijn witwaspraktijken.

Trivia 
 Op de DVD-box staat de achternaam van Hidde, "Storms" is, terwijl in de serie duidelijk Storm wordt gezegd.

Storm, Hidde